Цей список є списком видів ссавців Домініканської Республіки. Із 50 зазначених у таблиці видів, 8 зниклих, 3 знаходяться під загрозою, 3 уразливі, 2 близькі до уразливих.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Домініканська Республіка
 
Списки:Домініканська Республіка